Tribologie, ook wel wrijvingskunde, een tak van de werktuigbouwkunde
(Oppervlakte)ruwheid, een begrip uit de tribologie
Terreinruwheid, een maat voor het aantal obstakels in het gebied die de windsterkte beïnvloeden
Schuurpapier